A17, A 17 oder A-17 steht für:
 Focke-Wulf A 17, ein deutsches Verkehrsflugzeug
 Northrop A-17, ein US-amerikanischer leichter Bomber

Autobahnen:
 A17 (Kasachstan)
 Autobahn 17 (Belgien) in Belgien
 Autostrasse A17 (Schweiz) in der Schweiz
 Autoestrada A17 in Portugal
 Autostrada A17 in Italien
 Bundesautobahn 17 in Deutschland
 Rijksweg 17 in den Niederlanden

A17